Buthe ist der Familienname folgender Personen:

 Hef Buthe (* 1946), deutscher Journalist und Krimiautor
 Michael Buthe (1944–1994), deutscher Künstler